Judith de Leeuw (diskjockey), 1937
 Judith de Leeuw (kunstschilder), 1995
 Judith de Leeuw (regisseur), 1981